Морхед — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Морхед, Джон (1861—1942) — американский политик, член Палаты представителей, 17-й губернатор Небраски.
 Морхед, Джон Мотли (1796—1866) — американский политик, 29-й губернатор Северной Каролины.
 Морхед, Джон Мотли 2-й (1866—1923) — американский политик, член Палаты представителей.
 Морхед, Джон Мотли 3-й (1870—1965) — американский политик, химик, филантроп, посол США в Швеции.

Топонимы 

 Морхед — город в штате Миннесота, США